Colegio Cervantes puede hacer referencia a:
 Colegio Cervantes, colegio de Madrid, en España.
 Colegio Cervantes, edificio de Talavera de la Reina, en España.